UTC-9:30 — обозначение для отличных от UTC временных зон на −9 часов 30 минут. Иногда также используется понятие «часовой пояс UTC-9:30». Такое время используется во Французской Полинезии на Маркизских островах. В прошлом оно использовалось как летнее время в штате Гавайи (США) и на Островах Кука.

Использование

Постоянно в течение года 
  — часть:
  — часть:
 Маркизские острова

История использования 
Время UTC-9:30 использовалось:

Как стандартное время 
Нигде не использовалось.

Как летнее время 
  — часть:
 Гавайи (1933, 1942/1945)
  — часть:
  (1978/1979 — 1990/1991)

Ссылки 
 Время в мире и его история на timeanddate.com
 Города в часовом поясе UTC-9:30

Часовые пояса